|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Euro Open by Nissan seizoen 1999
|-
| vorige: 1998 || volgende: 2000 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Fernando Alonso || 164
|-
| 2 ||  Manuel Gião || 157
|-
| 3 ||  Laurent Delahaye || 129
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  Campos Motorsport || 230
|-
| 2 ||  Scuderia Famà || 169
|-
| 3 ||  Venturini Racing || 137
|}

Het Euro Open by Nissan-seizoen 1999 was het tweede Euro Open by Nissan-seizoen. Het seizoen bestond uit 16 races, verdeeld over 8 ronden.

Teams en coureurs

Races

Kampioenschap
 In elke race werd twee bonuspunten uitgereikt aan de coureur die de snelste ronde reed.
 Enkel de beste twaalf resultaten telden mee voor het kampioenschap. Punten voor de snelste ronde telden altijd mee. In de gevallen dat deze maatregel is toegepast, staat het totaal aantal behaalde punten tussen haakjes weergegeven.

Coureurs

Teams
 Enkel het beste resultaat van elk team in de race telde mee voor het kampioenschap.

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

Autosport in 1999
1999